Le sigle NGF peut faire référence à :
 Nerve growth factor ou Facteur de croissance des nerfs, un peptide de la famille des neurotrophines.
 Nivellement général de la France, un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain.
 New Generation Fighter, nom anglais du projet européen d'avion de chasse de sixième génération.